Дре́йцер — еврейская фамилия. Известные носители:

 Дрейцер, Александр Григорьевич (1890—1970) — советский медик и литератор, доктор медицинских наук.
 Дрейцер, Генрих Александрович (1934—2004) — советский и российский физик, учёный в области теплообмена и гидродинамики.
 Дрейцер, Ефим Александрович (1894—1936) — советский военный и политический деятель.